Kapsel ( ‚Behältnis‘, ‚Kasten für Bücherrollen‘) bezeichnet:
 einen kleinen, meist runden Behälter
 Kapsel (Medikament), eine pharmazeutische Verabreichungsform
 einen Raumflugkörper zur Personen- und Frachtbeförderung, siehe Raumschiff
 einen flachen Tortenboden aus Biskuitmasse 
 die Flaschenkapsel, heute kombiniert als Schraubverschluss an einer Flasche
 einen Kronkorken

Biologie:
 in der Botanik eine den Samen umkleidende Schutzhülle, siehe Kapselfrucht
 Bakterien-Kapsel, eine Schleimschicht bei Bakterien
 Sporenkapsel von Moosen, siehe Moose #Sporophyt

Capsula bezeichnet in der Anatomie:
 Bindegewebskapsel (Capsula fibrosa), die bindegewebige Umhüllung eines Organs mit einer derben Hülle aus kollagenem Bindegewebe bzw. die Umhüllung eines Fremdkörpers als organische Reaktion
 Gelenkkapsel (Capsula articularis), bindegewebige  Hülle um echte Gelenke
 Capsula interna (deutsch: innere Kapsel), größte Ansammlung von Nervenfasern, die zur Großhirnrinde aufsteigen oder von der Großhirnrinde absteigen

Siehe auch:

 Kapselung (Begriffsklärung)
 Kapsid (auch Capsid; von : kleine Kapsel), komplexe, regelmäßige Proteinstruktur  bei Viren, die der Verpackung des Virusgenoms dient